Ricky Santoro ( In arte RCK ) Cantante/produttore/songwriter Dello Zoo di Radio 105 

Autore e Cantante della Sigla Ufficiale del programma "Lo zoo di 105" "Noi siamo Lo zoo"

 RCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockdale Coffield (Stati Uniti d'America)